Maunu (Zweden), dorpje op de Zweeds-Finse grens aan de Zweedse kant.
 Maunu (Finland), dorpje op de Zweeds-Finse grens aan de Finse kant.
 Maunu (Nieuw-Zeeland), buitenwijk van Whangarei in Nieuw-Zeeland.